es un apellido japonés común.

Personajes 
Algunos personajes notables con este apellido son:

Gonbee Yamamoto, almirante de la Armada Imperial Japonesa y Primer Ministro de Japón.
Hiro Yamamoto, bajista.
Hiroshi Yamamoto, medallista olímpico.
Isoroku Yamamoto, gran comandante naval japonés de la Segunda Guerra Mundial.
Kansuke Yamamoto, samurái.
Maria Yamamoto, seiyu y cantante.
Ryohei Yamamoto, cantante.
Sakon Yamamoto, piloto de Fórmula 1.
Tsunemoto Yamamoto, samurái.
Naofumi Yamamoto, luchador profesional conocido como Yoshi Tatsu.
, director de animación.
Issei Yamamoto, astrónomo japonés.

Lugares 
 Yamamoto (Kagawa)
 Yamamoto (Miyagi)
 Yamamoto (Akita)
 Distrito de Yamamoto (Akita)

Astronomía 
 Yamamoto (cráter), un cráter de la Luna.
 (2249) Yamamoto, un asteroide del cinturón de asteroides.

Apellidos japoneses